Святенко — фамилия.
 Святенко, Инна Юрьевна (род. 1967) — депутат и председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности.
 Святенко, Татьяна Павловна (более известна под фамилией Фесенко; 1915—1995) — русская писательница, поэтесса и библиограф.
 Святенко, Фёдор Трофимович (1904—1942) — советский военный деятель, участник Гражданской войны в Испании, боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны.